Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1951, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт; народный артист Российской Федерации (2004), лауреат премии Ленинского комсомола (1988).

В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым исполнил такие популярные музыкальные произведения, как «Я люблю тебя до слёз» на стихи Игоря Николаева, «Ты меня любишь», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Как быть» на стихи Александра Косарева.

Биография

Ранние годы 
Александр Серов родился 24 марта 1951 года в селе Ковалёвка Николаевской области Украинской ССР.

Отец Николай Григорьевич Сяров (1927—2002) работал на автобазе. Ушёл из семьи сразу после рождения сына. Единственная встреча произошла на концерте в Одессе в 1991 году. Мать Зинаида Александровна Сярова (Видяпина) (1929—2011) работала на парфюмерной фабрике «Алые паруса». Практически сразу после рождения Александр попал под опеку дедушки и бабушки по маминой линии Александра Степановича и Марии Егоровны Видяпиных, где он стал фактически пятым ребёнком в семье. Серов пошёл в первый класс в 1957 году. Первой учительницей была Евдокия Ивановна Чеботарь.

Музыкой увлёкся в школе: играл в школьном оркестре на альте, где руководителем оркестра был Сидор Сидорович Ипатенко. После окончания восьми классов поступил в музыкальное училище по классу кларнета, самостоятельно осваивал игру на фортепиано.

С 1970  по 1973 год проходил воинскую службу по призыву в составе Военно-Морского флота СССР в Севастополе, последний год в Николаеве, при гарнизонном Доме офицеров.

Музыкальная карьера 
В конце 1970-х — начале 1980-х годов Серов работал руководителем эстрадных ансамблей и аранжировщиком. В 1977—1978 годах пел и играл в ВИА «Поющие юнги» в городе Николаеве.

В 1981 году выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с песней «Круиз», которая сразу обрела популярность. Следом за «Круизом» Серов спел дуэтом с певицей Татьяной Анциферовой песню «Междугородный разговор».

В 1982—1984 годах руководил ВИА «Черемош» в Черновцах, в котором пели сёстры Ротару — Лидия и Аурика.

В 1983 году на Международном конкурсе в Ялте получил 2-ю премию. В том же году впервые появился на телевидении в передаче «Шире круг», в которой исполнил песню Евгения Мартынова «Эхо первой любви».

В 1984 году вышла первая пластинка Серова «Мир для влюблённых» с песнями «Города и годы», «Я хочу тебя видеть», «День рождения любви».

В 1987 году получил «гран-при» на международном конкурсе «Интерталант» в Праге. В том же году вышел видеоклип «Мадонна» (режиссёр А. Александров). В 1988 году завоевал «гран-при» на международном конкурсе в Будапеште, а также стал лауреатом премии Ленинского комсомола в области искусства.

В 1988—1993 годах Серов активно гастролировал, выступал с концертами в Германии (вместе с Дитером Боленом, Клиффом Ричардом), в Израиле, Канаде, США (в концертном зале «Атлантик-Сити»), участвовал в программе Томаса Хэка «Музыка в воздухе» на ZDF.

В 1989 году впервые снялся в художественном фильме Александра Косарева «Сувенир для прокурора» в роли певца Александра, исполнив в этом фильме песни Игоря Крутого на стихи Александра Косарева «Миг удачи» и «Как мне быть».

В 1991 году вышел в свет второй диск Серова — «Я пла́чу», на котором он дебютировал как композитор. 24 июня того же года Серову «за заслуги в области советского искусства» было присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

В 1993 году вышел альбом «Сюзанна». В 1997 году был выпущен альбом «Ностальгия по тебе», в который вошли такие популярные хиты, как «Звездопад», «Я люблю тебя до слёз» и др., а также видеокассета с концертом «Ностальгия по тебе». В 2000 году вышли альбомы «Новое и лучшее» и «Мишель» (инструментальный), изданные компанией «NOX Music». В 2002 году вышел сольный альбом «Моя богиня». В 2004 году вышел DVD, содержащий сольный концерт «Моя богиня», концерт инструментальной музыки «Мишель» и все ранние видеоклипы певца. В этом же году вышел видеоклип в исполнении Серова «Давай друг друга украдём», автором музыки которого является Игорь Крутой.

27 декабря 2004 года «за большие заслуги в области искусства» Александр Серов был удостоен почётного звания «Народный артист Российской Федерации».

В октябре 2005 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт Серова под названием «Бесконечная любовь».

В 2008 году вышел альбом Серова «Признание», в который вошли неизданные произведения 1981—1992 годов.

9 октября 2008 года в Московском международном доме музыки (ММДМ) прошла первая часть юбилейного концерта Серова. 8 марта 2009 года в «Лужниках» прошёл большой праздничный концерт, приуроченный к юбилею Серова и Международному женскому дню. 31 мая 2009 года на центральной площади города Донецка прошло чествование футбольного клуба «Шахтёр», ставшего обладателем Кубка УЕФА. В данном мероприятии Серов исполнил «Гимн шахтёра», музыку к которому написал композитор Игорь Крутой.

2 июля 2009 года Серов принял участие в съёмках девятичасовой телевизионной программы «Бенефис А. Серова». В записи также участвовала его дочь Мишель, которая в то время была студенткой МГИМО. 5 марта 2010 года на телеканале «НТВ» вышел в эфир «Бенефис А. Серова», а на «Первом канале» — специальный выпуск телепередачи «Пусть говорят», посвящённый Серову. 8 марта 2010 года состоялся сольный концерт Серова в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, а 2 декабря — сольный концерт в Государственном театре киноактёра. 4 декабря 2011 года и 24 марта 2015 года прошли большие сольные концерты Серова в Кремле.

В 2011 году Серов был удостоен звания «Народный артист Украины».

В 2013 году по заказу Серова в единичном экземпляре был изготовлен особый рояль «Bechstein» с золотыми и бриллиантовыми инкрустациями.

С 1987 года является постоянным гостем песенной программы «Песня года».

Является обладателем премий «Золотой граммофон» — за большой вклад в историю отечественной эстрады, «Звезды дорожного радио», «Шансон года», «Новая волна».

Общественная позиция 
Александр Серов поддержал вторжение России на Украину, призвав Владимира Путина «не отдавать Донбасс».

Семья и личная жизнь 

Бывшая жена — Елена Стебенева (род. 18 декабря 1970), мастер спорта по акробатической гимнастике (годы брака 1991— 5 мая 2010).

Дочь — Мишель (род. 3 апреля 1993). Владеет студией маникюра, эстрадно-джазовая певица и педагог. В 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова. 

Внучка Миа (род. 28 сентября 2020), внук Макар (род. 8 февраля 2022).

Санкции 
19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, внесён в санкционные списки Украины против лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины». Санкции предполагают блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Творчество

Дискография 

 1984 — «Мир для влюблённых»
 1988 — «Мадонна»
 1991 — «Я плачу»
 1993 — «Сюзанна»
 1997 — «Ностальгия по тебе»
 2000 — «Мишель»
 2002 — «Моя богиня»
 2004 — «Relax Instrumental Music»
 2007 — «Бесконечная любовь»
 2008 — «Признание»
 2011 — «Сказочный Версаль»
 2018 — «Рыцарские песни о легендарной любви»
 2020 — «Крик на причале»

Фильмография 
  — Сувенир для прокурора — Александр Николаевич, певец

 Музыкальные видеоклипы 
  — «Мадонна»
  — «Не надо»
  — «Буду ждать»
  — «Музыка венчальная»
  — «Как быть?»
  — «Ты меня любишь»
  — «Key - from my heart»
  — «Goodbye»
  — «Сюзанна»
  — «Дождливый вечер (Давай друг друга украдём)»

 Награды и премии 
 1988 — лауреат премии Ленинского комсомола в области искусства (вместе с композитором Игорем Крутым) — за создание эстрадных песен для молодёжи 1991 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (24 июня 1991 года) — за заслуги в области советского искусства 2004 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (27 декабря 2004 года) — за большие заслуги в области искусства 2009 — Лауреат Премии МВД России.
 2014 — Почётная грамота Московской городской думы (25 июня 2014 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Теноры
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине